Franc Kos je osebno ime več znanih oseb:
 Franc Kos (1853-1924), slovenski zgodovinar
 Franc Kos - Melhior (1912-1966), slovenski umetnostni zgodovinar, etnolog in diplomat
 Franc Kos - Slovenac (*1966), slovenski častnik in vojni zločinec v BiH
 Franc Kos (teritorialec)
Fran Kos (1885-1956), zoolog